Příjmení Woodard () nese více různých osobností:

 Alfre Woodardová (* 1952) – americká herečka a politická aktivistka
 David Woodard (* 1964) – americký dirigent a spisovatel
 Frederick Augustus Woodard (1854–1915) – americký politik

Reference

Externí odkazy